Евровизия 2002 (; ; ) е 47-ото ежегодно издание на едноименния песенен конкурс.

История 
Страната печели правото да домакинства песенния конкурс, след като Дейв Бентън, Танел Падар и „2XL“ спечелиха през 2001 г. в Копенхаген, Дания с песента „Everybody“ със 198 точки. Провежда се в зала „Саку Сурхал“ на 25 май 2002 г. в естонската столица Талин. Водещи на събитието са Анели Пийбо и Марко Матвере.

Това е първият конкурс, който има слоган – „A Modern Fairytale“ (Модерна приказка).

За втори пореден път побеждава балтийска страна, съсед на Естония – Латвия и Marie N с песента „I Wanna“ със 176 точки. Това е първа победа за Латвия (след дебюта през 2000 г.). На второ място е Малта със 164 точки, трето място си поделят Великобритания и страната-домакин Естония със 111 точки, а на пето място е Франция със 104 точки.

Един от фаворитите за спечелване – Дания, остава за първи път на последно място със 7 точки.

На конкурса през 2002 г. няма дебютиращи страни, след няколкогодишни отсъствия се завръщат Австрия, Белгия, Кипър, Северна Македония, Румъния, Финландия и Швейцария, докато Ирландия, Исландия, Нидерландия, Норвегия, Полша и Португалия се оттеглят поради лошия си резултат от 2001 г.

Място на провеждане

Град 
Талин е столица и най-голям град в Естония. Той е разположен на северното крайбрежие на страната, на брега на Финския Залив, на 80 км южно от Хелзинки, източно от Стокхолм и на запад от Санкт Петербург. Основан е през 1248 г., но най-ранните човешки селища датират 3000 г. пр. Хр., което го прави една от най-старите столици в Северна Европа. Поради важното си стратегическо местоположение, града се превръща в основен търговски център, особено между 14 и 16 век, когато той е нараснал да бъде ключов център на търговия в рамките на Ханзата. Старият град Талин е един от най-добре запазени и непокътнати средновековни градове в Европа и е в списъка на ЮНЕСКО за световно културно наследство.

Залата 
Зала „Саку Сурхал“ е построена през 2001 г. и има капацитет до 10 000 души. Тя е кръстена на естонската компания за пиво и безалкохолни напитки „Саку“.

Участници

Гласуване

12 точки 
Държави, получили 12 точки:

Източници

Външни препратки 
 www.esctoday.com
 www.eurovision.tv
 www.esc-history.com

2002
Музикални фестивали в Естония
История на Талин
Музика в Талин
2002 година